Merișoru se poate referi la:

 Merișoru, sat în județul Mureș, România
 Merișoru, sat în județul Dâmbovița, România
 Merișoru de Munte, sat în județul Hunedoara, România

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Măru (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)

Toponime românești